Diagonal pode referir-se a:
Diagonal (arte) - percepção de profundidade
Diagonal de um polígono (Matemática) - é um segmento de reta entre dois vértices não consecutivos do polígono.
Diagonal de uma matriz (Matemática) - é a linha que une um canto dessa matriz ao canto oposto.
Matriz diagonal
Avenida Diagonal, uma das vias principais de Barcelona

Desambiguação